Ре́йтер ( — всадник):
 «Рейтер» — информационное агентство

Фамилия 
 Рейтер, Антони (1950—1986) — польский дзюдоист.
 Рейтер, Бруно Генрихович (1941—2019) — российский политик.
 Рейтер, Габриэль (1859—1941) — немецкая писательница.
 Рейтер, Джастин (род. 1981) — американский сноубордист.
 Рейтер, Жорж Франсуа (1805—1872) — французский ботаник, профессор химии, натуралист (естествоиспытатель) и коллекционер растений.
 Рейтер, Иван Николаевич (1837—1911) — генерал-лейтенант, Тифлисский комендант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Рейтер, Макс Андреевич (1886—1950) — советский военачальник.
 Рейтер, Мария (1909—1992) — любовница Адольфа Гитлера
 Рейтер, Светлана — российский журналист.
 Рейтер, Теодор (1884—1956) — латвийский дирижёр.
 Рейтер, Уолтер (1907—1970) — профсоюзный деятель США.
 Рейтер, Фриц (1810—1874) — немецкий писатель.
 Рейтер, Христиан (1665—1712) — немецкий писатель.
 Рейтер, Эрнст (1889—1953) — немецкий политик, первый правящий бургомистр Берлина.
 Рейтер, Януш (род. 1952) — польский журналист и дипломат.

Другие значения 
 Рейтер, или гусарик — составная часть весов.

См. также 
 Рёйтер
 Ройтер
 Рюйтер
 Синдром Рейтера

Примечания